Bonobo – mammifero appartenente all'ordine primati
 Bonobo – modello a componenti per documenti composti di GNOME
 Bonobo – musicista britannico